Cinecitta steht für 

ein berühmtes Filmstudio bei Rom, siehe Cinecittà
ein Kinozentrum, siehe Cinecittà Nürnberg